Колонија Идалго има више значења:

 Колонија Идалго, Гонзалез Ортега Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Идалго (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Идалго, Љано Гранде (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Идалго (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Идалго (Малиналко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Идалго (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Идалго (Сан Антонино Монте Верде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Идалго (Сантијаго Јоломекатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Идалго (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија Идалго (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Идалго, Ел Теколоте (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Идалго (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику